U-8 – planowany austro-węgierski okręt podwodny typu U-7 z okresu I wojny światowej, wszedł do służby w Kaiserliche Marine jako SM U-67
 U-8 – niemiecki okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej
 U-8 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-8 (S-187) – niemiecki okręt podwodny typu 205 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 U 8
 UB-8 – niemiecki okręt podwodny typu UB I SM UB-8; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-8
 UC-8 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich